Gian Gastone Medicejský, italsky de’ Medici (24. května 1671 Florencie – 9. července 1737 Florencie) byl sedmý a poslední toskánský velkovévoda z rodu Medicejských, jímž rod vymřel po meči.

Život 
Gian Gastone, jinak též jmenovaný krátce Gaston, se narodil jako druhorozený syn toskánského velkovévody Cosima III. a jeho manželky Markéty Luisy Orleánské. Jeho starší bratr Ferdinand zemřel ještě dříve než otec, takže se Gian Gastone po smrti Cosima automaticky v roce 1723 stal toskánským velkovévodou. Jeho vláda byla odlišná od reakční vlády jeho předchůdce, protože byl nadán velkým sociálním cítěním. Gian Gastone zrušil antisemitské zákony, daně pro chudinu i veřejné popravy.

Díky kontaktům své sestry a politickému plánu císaře Leopolda I. se Gian Gastone oženil s Annou Marií Františkou, českou šlechtičnou z rodu vévodů Sasko-lauenburských, která sídlila na zámku v Ostrově nad Ohří a v Zákupech. Přestavbu ostrovského zámku po požáru z roku 1691 pro novomanžele vedli významní stavitelé Abrahám Leuthner a Kryštof Dientzenhofer. Z období přestavby pochází kamenná znaková kartuše s císařským orlem na frontonu portálu hlavního vstupu, který již před požárem roku 1690 tesal ostrovský sochař Martin Möckel.

Manželé střídavě pobývali v Ostrově, v Zákupech a ve svém paláci v Praze, ale nerozuměli si. Manželství – nejspíše pro Gastonovu homosexuální orientaci a pro vypjatou religiozitu Anny Marie Františky – nepřineslo potomky a Gaston se roku 1708 natrvalo vrátil do rodné Florencie. Je zajímavé, že se Gian Gaston během manželství snažil vžít do nového prostředí a učil se česky, a to u Václava Jandita. Tento učitel mu věnoval svou českou gramatiku.

Tituly a oslovení 
 24. května 1671 – 30. října 1713: Jeho Výsost princ Gian Gastone
 30. října 1713 – 31. října 1723: Jeho Královská Výsost velkokníže toskánský
 31. října 1723 – 9. července 1737: Jeho Královská Výsost Nejjasnější velkovévoda toskánský

Vývod z předků

Reference

Literatura 
 Jan F. Pavlíček. Pobyt Giana Gastona de' Medici v Čechách. Brno 2013. Disertační práce, školitel Tomáš Knoz, Dostupné on-line.

Externí odkazy 
 
 http://madmonarchs.guusbeltman.nl/madmonarchs/giangastone/giangastone_bio.htm 
 http://www.withinflorence.com/gian-gastone-homosexual-medici/

Gian Gastone
Toskánští velkovévodové
LGBT panovníci
Narození v roce 1671
Narození 24. května
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1737
Úmrtí 9. července
Úmrtí ve Florencii
Muži